Waltrada is een vrouwelijke voornaam.

Vroege middeleeuwen
Waldrada (Langobardisch prinses), zesde-eeuws prinses
Waldrada van Lotharingen, tweede helft negende eeuw